Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-82 (1916)
 UB-82

Вторая мировая война 
 U-82 (1941)